Beebe puede hacer referencia a:

Geografía 
 La localidad de Beebe, en el estado de Arkansas, Estados Unidos.
 La localidad de Beebe Plain, fronteriza con Canadá, en Vermont, Estados Unidos.
 El río Beebe, en Nuevo Hampshire, Estados Unidos.

Personas 
 William Beebe, naturalista y explorador estadounidense.
 Mike Beebe, político estadounidense, gobernador de Arkansas desde 2007.